Anguillaans voetbalelftal (mannen)
 Anguillaans voetbalelftal (vrouwen)